Альби́на Влади́мировна Ба́ева (17 декабря 1941 года, Орджоникидзе, РСФСР, СССР — 23 июля 1993 года, Владикавказ, Российская Федерация) — советская осетинская танцовщица, хореограф и педагог. Народная артистка РСФСР (1975).

Биография 
Родилась 17 декабря 1941 года в Орджоникидзе, Северо-Осетинской АССР. Родители её — из селения Кора-Урсдон.

Была принята в 1957 году в массовку женской труппы Государственного ансамбля песни и танца СО АССР для поездки на гастроли по городам ГДР и впериод 1977—1985гг являлась художественным руководителем Государственного ансамбля народного танца «Алан», с котороым гастролировала с коллективом по республикам СССР, по странам Европы, Северной и Южной Америки и др. В 1975 году ее кандидатура была утверждена в разнорядке, присланной министерством культуры РСФСР в адрес наградного комитета министерства культуры СОАССР на получение звания "Народная артистка РСФСР".
По непроверенной информации с 1982 по 1985 годы артисты ансамбля "Алан" несколько раз отправляли письма-претензии на имя руковолителя СОАССР, первого секретаря обкома партии Владимира Евгеньевича Одинцова. После последнего письма-претезии В.Е.Одинцов принял в доме правителства активную группу артистов ансамбля, которые указали на все те причины, которые тормозили творческое развитие коллектива. По просьбе бывшего министра культуы С.Е.Ужегова, как однопартийца В.Е.Одинцова, А.Баевой позволили оформить уход с должности по собственному желанию. По мнению очевидцев от перенесенного стресса А.Баева приобрела онкологическое заболевание. Тем не менее, не оставляя работы в хореографическом искусстве, она продолжила свою хореографическую деятельность руководителя, но уже во вновь созданном по инициативе всё того же С.Е.Ужегова ансамбле «Арт» при Государственной филармонии Северной Осетии. А.Баева осталась в памяти массового зрителя непревзойденной исполнительницей восточных и среднеазиатских танцев, находящихся в репертуаре ансамбля "Алан", таких как, "Джейран", "Азербайджанский лирический дуэт", "Мирзаи возгалы" и др. И в этом большая заслуга принадлежит ее учителям, привелеченным хореографам А.Дильбази и Л.Грикуровой. 

Проживала в доме № 14 по улице Миллера. Скончалась 23 июля 1993 года во Владикавказе. Похоронена на Аллее славы во Владикавказе.

 Память
На доме № 14 по улице Миллера во Владикавказе установлена мемориальная доска.

Коллективы 
 Государственный ансамбль народного танца «Алан» (худ. руководитель — 1977—1985 гг.)
 Ансамбль осетинского танца «Арт» (создан Баевой, ныне работает под эгидой Государственной филармонии Северной Осетии)

Награды и звания 
 Медаль «За трудовую доблесть» (5 октября 1960 года) — за выдающиеся заслуги в развитии осетинского искусства и литературы и в связи с декадой искусства и литературы Северо-Осетинской АССР в гор. Москве 
 Медаль «За трудовую доблесть» (14 ноября 1980 года) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Народная артистка РСФСР (1975)
 Заслуженная артистка РСФСР (1969)
 Народная артистка Северо-Осетинской АССР
 Заслуженная артистка Северо-Осетинской АССР
 Гран-при 9-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Софии, Болгария (1968)

Примечания

Ссылки 
 Альбина Баева
 Королева осетинского танца

Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)
Народные артисты Северо-Осетинской АССР
Заслуженные артисты Северо-Осетинской АССР
Персоналии:Владикавказ